Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2013 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (14 — 16 сентября)

Казахстан — Узбекистан

Германия — Австралия

Япония — Израиль

Бельгия — Швеция

Канада — ЮАР

Бразилия — Россия

Италия — Чили

Нидерланды — Швейцария

Итог 
Место в Мировой группе 2013 года обеспечили себе сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Канады и Швейцарии.

Сборные Австралии, Узбекистана и Японии выбывают в первую группу зоны Азия/Океания в 2013 году.

Сборная Чили выбывает в первую группу зоны Америки в 2013 году.

Сборные Бельгии, Нидерландов, России и ЮАР выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2013 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2